Гарри Хилл

Гарри Хилл (род. 1951) — американский художник
  (1941–2009)

English football manager
  (:en:1969 Atlanta Braves season)